Martín Miguel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Martín Miguel (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Martín Miguel (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar